Louis Carré – matematico francese
 Louis Carré – calciatore belga, di ruolo difensore